

Geografia
 Milia – ex comunità a maggioranza arumena della Grecia nella periferia dell'Epiro
 Milia – località di Cipro

Persone
 Fulvio Milia – militare italiano
 Graziano Milia – politico italiano
 Raimondo Milia – avvocato, politico e dirigente sportivo italiano
 Sergio Milia – politico italiano